Spojení písmen T a U může mít různé významy:

TU 
 BN-TU – kód ISO 3166-2 pro Tutong
 bývalá SPZ okresu Trutnov
 anglická zkratka pro traffic unit – jednotka provozu
 anglická zkratka pro transmission unit – jednotka útlumu ve sdělovací technice

Tu 
 Tu Fu nebo také Du Fu, či Tu C´-mej – čínský básník a humanista
 Tupolev – značka sovětských a ruských letounů

tu 
 slovensky i česky znamená zde nebo tady

TÚ 
 tranzitní ústředna
 telefonní ústředna

Externí odkazy